Le terme championnat du monde d'échecs sans plus de précisions désigne le championnat du monde d'échecs en parties classiques (cadence longue) et mixte (ouvert aux hommes et aux femmes). Il existe un Championnat du monde d'échecs en parties classiques exclusivement féminin ainsi que plusieurs autres championnats du monde avec des cadences de jeu différentes  et des championnats du monde pour différentes catégories d'âge, tous avec un championnat mixte et un championnat exclusivement féminin. Il existe également deux championnats du monde par équipes nationales, un mixte et un féminin, et un championnat du monde des ordinateurs.  

On trouve donc :

Championnats individuels par cadence de jeu 
 Championnat du monde féminin d'échecs en parties classiques (cadence longue) 
 Championnat du monde de blitz mixte (cadence de 3 ou 4 minutes plus 2 secondes supplémentaires à chaque coup joué)
 Championnat du monde de blitz féminin (même cadence)
 Championnat du monde d'échecs de parties rapides mixte (cadence de 15 minutes plus 10 secondes supplémentaires à chaque coup joué)
  Championnat du monde d'échecs de parties rapides féminin (même cadence)
 Championnat du monde d'échecs par correspondance  mixte
 Championnat du monde d'échecs par correspondance féminin

Championnats individuels par catégories d'âge 
 Championnat du monde d'échecs de la jeunesse mixte avec les catégories moins de 18, de 16, de 14, de 12, de 10 et de 8 ans
 Championnat du monde d'échecs de la jeunesse féminin, avec les mêmes catégories d'âge
 Championnat du monde d'échecs junior mixte pour les moins de 20 ans
 Championnat du monde d'échecs junior féminin, pour les moins de 20 ans 
 Championnat du monde d'échecs senior mixte avec deux catégories, plus de 50 ans et plus de 65 ans
 Championnat du monde d'échecs senior féminin avec les deux mêmes catégories d'âge,

Championnats par équipes 
 Championnat du monde d'échecs par équipes opposant des équipes nationales mixtes sur 4 ou 6 échiquiers
 Championnat du monde d'échecs par équipes opposant des équipes nationales féminines sur 4 échiquiers

Autres 
 Championnat du monde d'échecs des ordinateurs
 Championnat du monde d'échecs aléatoires Fischer